Cancellazione attiva
 Cancellazione del debito
 Cancellazione numerica
 Proprietà di cancellazione

Pagine correlate 
 Eliminazione

Altri progetti